Okręty US Navy o nazwie USS "De Soto":
 Pierwszy  był parowcem, który był w służbie czasie wojny secesyjnej.
 Drugi  był jednostką rzeczną.
Inne
 

De Soto